Трофе́й Пічі́чі — нагорода, що присуджується іспанською спортивною газетою Марка найкращому бомбардирові кожного сезону іспанської ліги.

Нагорода названа на честь відомого гравця клубу «Атлетік» Рафаеля Морено Арансаді, на прізвисько Пічічі. Найбільшу кількість нагород здобув аргентинський нападник «Барселони» Ліонель Мессі — 8 разів, у тому числі 5 поспіль (2017—2021 рр.). До 2019 року рекордсменом за кількістю нагород протягом 68 років був нападник Атлетіка (Більбао) Тельмо Сарра (6 нагород). 

Ліонелю Мессі також належить рекорд за кількістю голів за один сезон — 50 голів у сезоні 2011-12 років.

Нагорода найкращих воротарів іспанської першості називається Трофей Рікардо Замори.

Переможці

Прімера

Гравці з найбільшою кількістю титулів 

жирним виділені діючі футболісти

Див. також 
 Прімера Дивізіон (Іспанія)
 Трофей Ді Стефано
 Трофей Сарри
 Приз Мігеля Муньйоса

Примітки

Посилання 
 Трофей Пічічі на RSSSF
 Найкращі бомбардири Прімери на free-elements

Футбольні нагороди Іспанії
Іспанія